Bataille de Coron (16 mars 1793)
 Bataille de Coron (9-11 avril 1793)
 Bataille de Coron (18 septembre 1793)